El Morisco –  personaggio del fumetto western Tex Willer.
 Jack Morisco, pseudonimo di Giancarlo Narciso – scrittore italiano.
 Pasquale Morisco – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

Pagine correlate 
 Moresco
 Moriscos